Coppa Italia Serie D 2011-2012 – edizione del torneo di calcio italiano
 Coppa Italia Serie D 2011-2012 – turni preliminari dell'edizione del torneo di calcio
 Coppa Italia Serie D 2011-2012 – fase finale dell'edizione del torneo di calcio